Le Al-Ittihad Kalba Sports & Cultural Club (en ), plus couramment abrégé en Al-Ittihad, est un club de football émirati fondé en  et basé à Kalba.

Histoire 

Le club est officiellement établi en 1972 avec la fusion de trois clubs Al Shabab and Al Rooba et Al Riyadiya.

Palmarès

Effectif actuel (2022-2023) 

|}

Annexes

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Club de football aux Émirats arabes unis
Club de football engagé en Superleague Formula
Club de football fondé en 1972